

Єгіндинський сільський округ — сільський округ, Нуринський район, Карагандинська область
 Єгіндинський сільський округ — сільський округ, Улитауський район, Улитауська область